

Onomastica 
 Sattar – nome proprio di persona maschile arabo

Persone 
 Sattar – cantante iraniano
 Arshia Sattar – traduttrice e scrittrice indiana
 Farooq Sattar – politico pakistano
 Mohammad Abdus Sattar – calciatore indiano
 Zita Sattar – attrice inglese di origine pakistana

Pagine correlate 
 Satar